Блажа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Булонь-сюр-Жес. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31070.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 75 км к юго-западу от Тулузы.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 493 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 277 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 177 были экономически активными, 100 — неактивными (показатель активности — 63,9 %, в 1999 году было 63,4 %). Из 177 активных жителей работали 151 человек (84 мужчины и 67 женщин), безработных было 26 (15 мужчин и 11 женщин). Среди 100 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 45 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Роха
 Музей Тюиль
 Дом XIX века. Исторический памятник с 1994 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна